Slovo orbiter má více významů:

 orbiter – družicový stupeň raketoplánu
 ORBITER Space Flight Simulator – trojrozměrný počítačový simulátor vesmírných letů